Armeria kan syfta på:

 Armeria, det latinska namnet för triftar, ett släkte triftväxter

Geografi

Mexiko 

 Ciudad de Armería, Colima, Armería, 
 Armería (kommun), Colima, 

Robotskapade Mexikoförgreningar